Кало (, шан. ၵလေႃး, ) — город в Мьянме. Административно относится к району Таунджи штата Шан. Железнодорожная станция на линии Тази — Шуэньяун.

Кало был основан британской колониальной администрацией как горная станция для отдыха английских чиновников и офицеров. Этому способствовал мягкий климат города, расположенного на высоте 1300 м над уровнем моря. После обретения Бирмой независимости Кало стал популярным местом отдыха богатых бирманцев.

В окрестностях Кало проживают представители национальных меньшинств (дану, палаунг, па-о и другие), что способствует развитию этнографического туризма.

Ссылки 
 Lonely planet

Города Мьянмы
Штат Шан